Leonard Heaton ist der Name folgender Personen:

* Leonard Heaton (Pianist) (1889–1963), britisch-kanadischer Pianist 
 Leonard D. Heaton (1902–1983), US-amerikanischer Mediziner